Гран-при Франции 1969 года — пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1969 года. Автогонки прошли 6 июля 1969 года на трассе Клермон-Ферран.

Команда BRM не принимала участие в гонке по причине реструктуризации, начатой после провального Гран-при Нидерландов. Также на старте отстуствовал Джек Брэбем, сломавший ногу в аварии на тестах в Сильверстоуне за неделю до гонки. «Лотус» вновь выставил свою полноприводную модель «Lotus 63» для Джона Майлза, оставив двух основных гонщиков за рулем проверенного «Lotus 49B». Обладатель поула Джеки Стюарт лидировал от старта до финиша, завоевав первый хет-трик в карьере. Жаки Икс долгое время шёл на второй позиции, но на последнем круге пропустил вперёд Жан-Пьера Бельтуаза, обеспечившего команде «Тиррелл» первую в своей истории двойную победу.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-38 Джеки Стюарт

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Франции